Río Tigre steht für:

Ortschaft:

 Río Tigre (Pastaza), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Pastaza der ecuadorianischen Provinz Pastaza

Fluss in Argentinien:

 Río Tigre (Río Paraná), Nebenfluss des Río Paraná in Argentinien

Fluss in Brasilien:
 Rio do Tigre (Barra Grande), rechter Nebenfluss des Rio Barra Grande in Paraná
 Rio Tigre (Claro), linker Nebenfluss des Rio Claro in Paraná
 Rio Tigre (Palmital), Nebenfluss des Rio Palmital in Paraná
 Rio Tigre (Paranapanema), linker Nebenfluss des Rio Paranapanema in Paraná
 Rio do Tigre (Pereira), linker Nebenfluss des Rio Pereira in Paraná
 Rio do Tigre (Ivaí), rechter Nebenfluss des Rio Ivaí in Paraná
 Rio do Tigre (Tibaji), rechter Nebenfluss des Rio Tibaji in Paraná
Fluss in Ecuador und Peru:

 Río Tigre (Marañón), Nebenfluss des Amazonas-Quellflusses Río Marañón

Fluss in Uruguay:
 Río Tigre (Uruguay), mit Mündungsdelta in den Río de la Plata in der Nähe von Montevideo, Uruguay